Johann Ferber ist der Name folgender Personen:

* Johann Ferber (Kaufmann) (1430–1501), deutscher Kaufmann und Bürgermeister von Danzig
 Johann Ferber (Geistlicher) (1464–1493), deutscher Jurist, Geistlicher und Domkapitular
 Johann Karl Christoph Ferber (1739–1786), deutscher Hochschullehrer und Philosoph
 Johann Jacob Ferber (1743–1790), schwedischer Mineraloge